Mamariga est une station souterraine du Métro de Bilbao, située dans la municipalité homonyme. La gare correspond à la Ligne 2 du Métro.

La navette du Métro au quartier de Mamariga, à Santurtzi, sera relié au début de l'année 2010 au réseau du Métro de Bilbao, par un accès qui sera construit dans la Place Virgen del Mar (Vierge de la mer) et qui arrivera jusqu'à la gare de Métro de Santurtzi.

Le trajet jusqu'à la gare centrale sera effectué au moyen d'une navette avec une capacité de 40 personnes. Les deux navettes qui seront installées, uniques dans le Métro de Bilbao, seront de type funiculaire, et rattraperont le dénivelé de jusqu'à 20 % sur une distance de 400 mètres.

Le parcours entre des gares sera effectué en 2 minutes.

Son ouverture est constamment retardée. Les experts prévoient qu'il sera ouvert au moins au cours du .

Accès 
 Place Virgen del Mar
 Place Virgen del Mar

Notes et références

Voir aussi 
 Ligne 1 du métro de Bilbao
 Ligne 2 du métro de Bilbao
 Ligne 3 du métro de Bilbao
 Ligne 4 du métro de Bilbao
 Ligne 5 du métro de Bilbao
 Métro de Bilbao

Ligne 2 du métro de Bilbao
Station du métro de Bilbao